Диграмма — термин, употребляемый в качестве синонима к одному из следующих:

 Диграф — письменный знак, состоящий из двух букв.
 Четыре символа — четыре свойства взаимодействия сил инь и ян.
 Биграммный шифр — криптографический алгоритм, который предназначен для шифрования групп из двух букв (биграмм).